El término Fresnel puede aludir, en esta enciclopedia, a lo siguiente:

 Augustin Fresnel, físico francés inventor de la lente de Fresnel.
 difracción de Fresnel, tipo de patrón de difracción de una onda electromagnética.
 integrales de Fresnel, funciones matemáticas especiales usadas en óptica, en el estudio de la difracción de Fresnel.
 lente de Fresnel, un tipo de lente utilizado para iluminación, focos, etcétera.